Bárcena de Cicero är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Bárcena de Cicero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bárcena de Cicero är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Bárcena de Cicero åt nordost. Den högsta punkten i närheten är Montehano,  meter över havet,  km nordost om Bárcena de Cicero. Runt Bárcena de Cicero är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santoña,  km nordost om Bárcena de Cicero. I omgivningarna runt Bárcena de Cicero växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kantabrien